Gramàtica: pronom, categoria gramatical
 Preservació digital: PRONOM, base de dades en línia dels formats de fitxer electrònic existents i dels programes amb els quals es poden llegir i editar, desenvolupada pel Departament de Preservació Digital dels Arxius Nacionals del Regne Unit

Pàgines de desambiguació